Lepădatu: nume de familie, provine de la lepădat
 Cornelia Lucia Lepădatu (1953-2015), deputat român
 Florea Lepădatu (1926-1981), schioare de fond română 
 Viorica Lepădatu (n. 1971), canotoare română

Nume de familie românești